Gombrich ist der Familienname folgender Personen:

 Dea Gombrich (1905–1994), österreichisch-britische Violinistin, siehe Anna Forsdyke
 Ernst Gombrich (1909–2001), britischer Kunsthistoriker österreichischer Herkunft
 Lisbeth Gombrich (1907–1994), österreichisch-britische Juristin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Richard Gombrich (* 1937), englischer Indologe und Buddhologe